Marzi ima više značenja:
 Marzi, Caserta
 Marzi, Cosenza